Соревнования по ски-кроссу в фристайле среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 23 февраля.

Все соревнования прошли в Сайпресс-Маунтин. С 10:00 до 11:30 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, и с 13:00 до 14:15 гонки плей-офф.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал 
Занявшие первые два места проходят в финал, остальные в гонку за 5-8 места.

Гонка за 5-8 места

Финал

Ссылки 
 Результаты